Зао́кский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Тульской области России.

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Заокский.

География 
Расположен на северо-западе Тульской области. 

Граничит на юге с Алексинским, на востоке и северо-востоке — с Ясногорским районами Тульской области, на севере — с городским округом Серпухов Московской области, на западе — с Тарусским районом Калужской области.

Водные ресурсы определяют реки — Ока, Вашана, Выпрейка, Скнига, Беспута, Соена, Городенка, Пишня, Соломинка, Скнижка, Ямница, Сосна.

Почвы серые лесные и дерново-подзолистые. Леса занимают 6,84 % территории района.

История

XIV—XVIII века 
Территория, на которой возник рабочий поселок, относилась к Алексинскому уезду, который вошёл в состав Великого княжества Московского в XIV веке. Несмотря на то, что эта местность относится уже к лесной зоне, её заселение было затруднено татарскими набегами. В набег 1472 года был уничтожен уездный центр Алексин. Поход хана Ахмата в 1480 году, окончившийся стоянием на Оке, а затем на Угре и полным поражением едва ли позволял населить земли за Окой. Набег 1492 года показывает крайне слабую заселенность местности южнее Оки. Поэтому заселение края начинается только с самого конца XV — начала XVI веков. Сведения о возникновении прихода, в состав которого в XIX веке входили д. Ивановка и ст. Иваново (затем ст. Тарусская) Московско-Курской железной дороги относится к концу XVII века.

Церковный историк П. И. Малицкий допускает неточность, как в определении времени создания прихода с. Уньки, в который вошла д. Ивановка, так и в происхождении этого названия: «Происхождение прихода,— пишет он,— очень древнее, поначалу становится известным в конце  XVII века, когда в селе Унек был упразднен монастырь, стоящий на том месте, где теперь находится храм. А так как монастырь, как и большая часть древнерусских обителей, расположен был в пустынной местности и стоял особняком от населения, то нынешнее название Унек, или правильнее Уник, обязано, без сомнения, положению этого села в пустыне, как местности, где жили монашествующие лица-пустынники, или отшельники. Отсюда и название села Уники от латинского уникус — одинокий, в смысле отшельника или монаха. На месте упраздненного монастыря, упомянутого выше, в 1701 году стольником Никифором Богдановичем Плещеевым был устроен деревянный двухпредельный Храм с алтарями во имя Обновления храма Воскресения Христова и во имя Св. Великомученика Никиты».

В действительности же церковь Обновления храма Воскресения Христова была выстроена в 1674—1675 годах, о чём свидетельствуют записи в церковных книгах того периода. В. Даль даёт объяснение названию Унки, производя его от слов улеви, улеги, улиги, уледи, унеги — это «самая простая, грубая кожаная обувь, калиги, коты, сапоги и пр.» Буква «г» в разговорной речи легко переходит в «к». Церковь же была выстроена не на месте монастыря, а на месте бывшей церкви с таким же
названием. Невдалеке от неё располагались дома священника, дьякона, просвирницы, 3 двора землевладельца, 8 дворов крестьян, 12 дворов бобылей. В 1678—1679 годах имелись дворы: священника, дьякона, пономаря, землевладельца, 5 рейтарских, 24 двора крестьян и холопов. В летописях упоминается так же 1690 год — как год образования первой школы на территории Тульского края. В 1857 году непосредственно около церкви какое-либо население отсутствовало. Церковь располагалась при речке Скнижке. Население д. Ивановки составляли 130 крестьян обоего пола.

XIX—XXI века 
По административному делению XIX века Алексинский уезд делился на 2 стана. 1-й стан (север) почти целиком соответствовал современному Заокскому району, тогда как 2-й стан — современному Алексинскому району. Небольшая часть 1-го стана отошла к современной Московской области.

При освобождении крестьян от крепостной зависимости в 1861 году была образована Темьянская волость, в состав которой вошла и д. Ивановка, принадлежавшая помещику Степанову, у которого на 45 душ мужских приходилось 146 десятин земли.
   
В начале 70-х годов XIX века была выстроена железная дорога «Москва—Курск», которая прошла в 300 м от д. Ивановки. Но тогда же здесь возникла ст. Иваново. Это во многом определило дальнейшую историю обоих населённых пунктов.
   
Введение новой экономической политики в 1921 возродило хозяйственную жизнь страны. Проведенное в 1924 районирование Тульской губернии сделало бывшую ст. Иваново, которая в это
время уже носила название Тарусская, центром Серпуховского района Тульской губернии. В состав района вошли Исканский, Котовский, Немцовский, Подмокловский, Страховский, Тарусский и Яковлевский сельсоветы. В районе имелось 20 школ с трехлетним периодом обучения. На станции располагалась районная изба-читальня, а на территории района их действовало 11. Имелись 3 библиотеки. В бывшем владении А. Т. Болотова с. Дворяниново функционировал детский дом.
   
Торговля и промышленность в 1925 году была представлена 9 бакалейными лавками, одна из которых располагалась на ст. Тарусская. Действовали 9 галантерейных торговых заведений, одно из которых также находилось на станции. Имелось 5 заведений по производству и реализации валяной обуви и 2 кожевенной. Работали 14 кузниц, 8 мельниц. Торговлю мукой осуществляли 9 заведений, овчинами — 2. Имелась портновская мастерская Ивановского сельскохозяйственного кредитного товарищества, размещавшаяся на ст. Тарусская. Всего сельскохозяйственных артелей и товариществ насчитывалось 5. Действовали 6 чайных и буфетов. Работали 4 шерстобитки. При ст. Тарусской 15—16 мая и 6—7 августа проводились ярмарки, на которых продавался скот, сельскохозяйственные продукты и изделия кустарного производства. Согласно переписи населения в 1926 году на ст. Тарусская в станционном поселке имелись 30 хозяйств крестьянского типа, 51 хозяйство прочего типа. В них проживали 314 человек. В д. Ивановка имелось 20 хозяйств крестьянского типа и 2 прочих, в которых проживали 138 человек. Деревня располагалась в 300 м от центра района.
   
Перед Великой Отечественной войной в Заокском районе насчитывалось 156 колхозов и 3 совхоза, в которых работали 6794 трудоспособных крестьянина. Имелись райпромкомбинат, Темьянский и Дмитровский кирпичные заводы, артель швейников, лесхоз, лесничество. В районе действовала электростанция в Темьяне, питавшая осветительную сеть. Радиотрансляционная сеть располагалась, в основном, в районном центре. Район обслуживали 2 районные больницы — Вишенская и Пироговская на 60 мест, 4 амбулатории, фельдшерские пункты. Имелось 50 общеобразовательных школ, в которых работали около 200 учителей и обучались более 3 тыс. учащихся. По переписи 1939 года, население района составляло 25 тыс. чел.
   
За время войны в армию были призваны 8073 жителя района. Из них не вернулись домой 3577 чел. Заокский район оказался единственным в Тульской области, на территорию которого не вступили немецко-фашистские войска. Многие из воевавших жителей района награждены орденами и медалями, а уроженец с. Дмитровского К. А. Королев 13 ноября 1943 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

Возникновение района 
В 1924 году в результате районирования в составе Алексинского уезда Тульской губернии были образованы Серпуховский район с центром в посёлке при станции Тарусская и Ненашевский район с центром в селе Ненашево. В 1925 году после упразднения уездов районы в прямом подчинении Тульской губернии. "Постановлением Президиума ВЦИК 29 ноября 1926 года Серпуховский район Тульской губернии был переименован в Тарусский, а Ненашевский район — в Пахомовский с центром в посёлке при станции Пахомово. В 1929 году после ликвидации Тульской губернии оба района были объединены в Пахомовский район с центром посёлке при станции Тарусская.

В состав района на том момент входили следующие сельсоветы: Александровский, Апасовский, Берниковский, Болдовский, Болотовский, Болынтовский, Велегожский, Венюковский, Вишенский, Волковический, Давыдовский, Дмитриевский, Железнянский, Исканский, Каменский, Кинеевский, Козловский, Кортневский, Котовский, Лаптевский, Малаховский, Масоловский, Миротинский, Митинский, Мокроусовский, Немцовский, Ненашевский, Нечаевский, Никитинский, Никоновский, Никулинский, Острецовский, Пахомовский, Покровский, Поляницкий, Пуковский, Рождественский, Романовский, Савинский, Свинский, Симоновский, Страховский, Сухотинский, Тарусский, Темьянский, Теряевский, Туринский, Филатовский, Хрипковский, Шульгинский, Щепотьевский и Яковлевский.

Район вошёл в состав Серпуховского округа Московской области, в это же время в составе округа был образован Тарусский район с центром в городе Таруса. 20 января 1930 года Пахомовский район был переименован в Заокский.

28 ноября 1934 года был упразднён Вишенский с/с, а 14 декабря — Венюковский с/с.

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 мая 1935 года селения Ивановка и Тарусская Заокского района были объединены в одно селение, которому присвоено наименование Заокское. 27 октября Тарусский с/с был переименован в Заокский.

Постановлением ЦИК СССР от 26 сентября 1937 года образована Тульская область, в состав которой был включен Заокский район.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года все существовавшие в Тульской области районы были ликвидированы и образованы 10 сельских районов, в том числе Лаптевский сельский район и 2 промышленных района. Решением объединённого заседания исполкома Тульского областного (сельского) и Тульского областного (промышленного) Советов депутатов от 5 февраля 1963 года в состав Лаптевского сельского района включены сельсоветы ликвидированных Лаптевского, Алексинского и Заокского районов.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года сельские районы преобразованы в районы, промышленные районы ликвидированы и образован ряд новых районов, в том числе Заокский. Решением Тульского облисполкома от 13 января 1965 года в состав вновь образованного Заокского района включены сельсоветы: Александровский, Бутиковский, Гатницкий, Дмитриевский, Заокский, Исканский, Котовский, Малаховский, Симоновский, Страховский и Яковлевский бывшего Лаптевского сельского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (посёлок городского типа Заокский) составляет   % от всего населения района.

Территориальное деление 
Административно-территориальное устройство
Заокский район в рамках административно-территориального устройства включает 1 посёлок городского типа и 12 сельских округов:

Муниципальное устройство
В муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, входят 4 муниципальных образования, в том числе одно городское и три сельских поселения:

В 2006 году в муниципальном районе были созданы 1 городское и 6 сельских поселений. В 2013 году были упразднены сельские поселения Ненашевское и Пахомовское (включены в Демидовское).

Населённые пункты 
В Заокском районе 153 населённых пункта, в том числе один городской (рабочий посёлок) и 152 сельских населённых пункта.

 Исчезнувшие населённые пункты
Ранее на территории района перестали существовать следующие населённые пункты: Бузуково, Миротино, Тулеино, Уньки.

Экономика 
В послевоенные годы Заокский район продолжал оставаться сельскохозяйственным, промышленность
здесь не получила должного развития. Она представлена 4 предприятиями. Это — ОАО «Резон», изготовляющее резиновую обувь, ЗАО «Заокчанка», занимающееся выпуском швейных изделий, госпредприятие Заокская типография, выпускающая бланочную продукцию, и Ланьшинское унитарное муниципальное предприятие коммунального хозяйства, производящее щебень. На этих предприятиях работают свыше 240 чел. В Заокском районе на реке Оке располагается санаторий (курорт) «Велегож», рассчитанный на 340 отдыхающих.

Сельское хозяйство ориентировано на растениеводство и животноводство. В районе работают 12 сельскохозяйственных предприятий, среди которых 7 коллективно-долевых предприятий, 3АО, 1 сельскохозяйственно-производственный кооператив и 1 колхоз, образовано и на 1 января 1999 года действует 310 фермерских хозяйств. Из 44 012 га угодий земли сельскохозяйственного назначения фермерам передано во владение 4703 га. Помимо зерновых культур 6 хозяйств выращивают картофель.

Животноводство специализируется на производстве молока и мяса. Среди хозяйств выделяются зерново-животноводческие хозяйства АО «Бутиково», СПК «Болотове», колхоз «Симоново», СПК «Поленово», птицефабрика «Заокская» и др. В Заокском районе имеются 2 общеобразовательные школы (начальная на 350 мест и средняя на 960 мест), спецшкола для слабослышащих детей (180 мест), Заокская школа адвентистов Седьмого дня и 2 дошкольных учреждения (420 мест), а также Бутиковская школа.

Туризм 
Отличительной особенностью Заокского района является наличие на его территории большого количества баз отдыха, расположенных на живописных берегах Оки, с большой концентрацией в селе Велегож. На территории района располагается (с 1977) особо-охраняемый памятник природы "Зелёная зона дома отдыха "Велегож".

СМИ 
«Заокский вестник» — общественно-политическая газета Заокского района Тульской области. Издаётся со 2 октября 1930 года.

Культура 
Культурные мероприятия в поселке 3аокский проходят в районном культурно-досуговом центре (400 мест), в стенах которого располагается современный 3D-кинотеатр, детская музыкальная школа и центральная районная библиотека, которая насчитывает в своем фонде 48,2 тыс. томов. В 90-х годах ХХ-го века в течение нескольких лет работала студия районного телевидения.

МКУК «Заокский районный культурно-досуговый центр» имеет следующие структурные подразделения: районный культурно-досуговый центр; Ненашевский сельский филиал; Русятинский сельский филиал; Симоновский сельский филиал; Теряевский сельский филиал; Пахомовский сельский филиал; Страховский сельский филиал; Ланьшинский сельский филиал; Бутиковский сельский филиал; спортивный зал «Пионер».

Достопремичательности 

 Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник «Поленово».
Церковь Троицы Живоначальной — памятник архитектуры в селе Бёхово
Село Бёхово — в 2021 году вошло в число самых красивых мест в России, отобрано на конкурс для участия в международном конкурсе Всемирной туристической организации "Лучшие туристические деревни".
 Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново».
 Музей командира крейсера «Варяг» В. Д. Руднева.
 Станция-музей Тарусская.
Церковь Рождества Богородицы — памятник архитектуры в селе Велегож.
Церковь Александра Кипрского — памятник архитектуры в селе Ченцово.
Церковь Иконы Божией Матери "Знамение" — памятник архитектура в селе Страхово.
Школа В.Д. Поленова — здание построено в 1911 году на средства и проекту художника В.Д. Поленова в селе Страхово, в настоящее время Центр детского творчества.
Барский дом — кирпичное здание постройки до 1768 года, в селе Страхово.
 Пещеры разбойника Улая в Страхово.
 Памятник лётчику Александру Михалину у деревни Теряево — установлен на братской могиле (2017), мемориального комплекса.
Городища Заокского района.
Городище Велегож
Зелёная зона дома отдыха Велегож — памятник природы регионального значения.

Христианские организации

Русская православная церковь 
В районе действуют 9 православных храмов: памятник архитектуры Богородице-Рождественская церковь (1731) в Велегоже, церковь Александра Кипрского (1758) в Ченцово, памятник архитектуры, Троицкая церковь в Бёхове, сооруженная в 1906 году по проекту В. Д. Поленова, Свято-Казанский храм (1770) в с. Савино (который находился под патронажем командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева), храмы в селах: Дмитриевское, Страхово, Волковичи, Никитино, п. Заокском. В настоящее время завершается реконструкция храма Св. Николая Мироликийского (Чудотворца) в п. Маяк (близ границы Тульской и Московской областей) — богослужения в этом храме проводятся с осени 2010 года. При храме в п. Маяк действует гончарная мастерская, дающая уроки местным детям. Три из упомянутых храмов (в с. Савино, с. Дмитриевском и п. Маяк) восстановлены настоятелем Свято-Казанского храма с. Савино протоиереем Александром (Тузковым).

Адвентисты седьмого дня 
Заокский район является крупным центром адвентизма. В нём имеются Заокский адвентистский университет — первое протестантское высшее учебное заведение в СССР, три общины Адвентистов седьмого дня, издательство адвентистской литературы «Источник жизни», ряд других адвентистских предприятий и организаций.

Социальная сфера 
В поселке 3аокский расположены районная больница на 160 койко-мест, 2 фельдшерских пункта и государственный центр санитарно-эпидемиологического контроля. 

В селе Бёхово располагается детский оздоровительный лагерь "Детская Республика Поленово", основанный в 1954 году.

Археология 

 Городище у Митино — в разрушенном могильнике фатьяновской культуры найдены полированные каменные боевые и рабочие топоры.
 Городище Бёхово — расположено на западной окраине деревни, на мысу правого берега реки Оки. Поселение размером 90 x 60 м с напольной восточной стороны укреплено валом (высотой 4 м) и рвом. Культурный слой (0,2-0,7 м) содержит обломки древнерусской (XII–XIII вв.) гончарной керамики.
 Городище у Мосолово — городище расположено на лугу юго-западнее деревни Мосолово. Осмотрено Тульской археологической экспедицией (2001), состояние удовлетворительное.
 Курганная группа — находится в 1,5 км к северо-западу от д. Хрущево, на правобережье реки Выпрейка (правый приток р. Ока), в лесу. Датируется XI–XII вв. н.э. Осмотрена археологом Мироновой (1978).

Персоналии 
 Болотов, Андрей Тимофеевич (1738—1833) — русский писатель, мемуарист, философ-моралист, учёный, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии и помологии в России.
 Комаров, Василий Иванович (1921—2002) — известный советский хоккеист и футболист.
 Поленов, Фёдор Дмитриевич (1929—2000) — внук художника В. Д. Поленова, писатель, заслуженный работник культуры РСФСР, директор Государственного музея-усадьбы В. Д. Поленова, который под его руководством обрёл статус историко-художественного и природного музея-заповедника.
 Щербатов, Александр Фёдорович — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
 Руднев, Всеволод Фёдорович — капитан «Варяга», провёл последние годы и умер в своей усадьбе в деревне Мышенки.
 Королёв, Константин Алексеевич (1917—2010) — Герой Советского Союза (13.11.1943), полковник. Отличился при форсировании Днепра.
 Никитин, Василий Варфоломеевич (15.3.1917 — 10.8.1963, с. Малиновка) — полковник, Герой Советского Союза (17.11.1943). Отличился при форсировании Днепра и удержании плацдарма.
 Аксёнова, Пелагея Петровна (род. 1916, д. Кузьменки (ныне Белёвского района) — доярка совхоза «Бутиково» Заокского района. Герой Социалистического Труда (1971).
 Воробьёв, Алексей Дмитриевич (род. 1922, с. Покровское) — хозяйственный и государственный деятель. Герой Социалистического Труда (1973). Работал председателем в колхозах Заокского района.
 Овсянникова, Ефросинья Ефремовна (род. 1913, Киевская область) — животновод, Герой Социалистического Труда. Доярка совхоза «Пахомово» Заокского района.
 Илюхин, Александр Никитович (1918—1946) — советский лётчик-ас.

Литература 

 ГУК ТО «ОЦРК». Паспорт муниципального образования Заокский р-н в области культурно-познавательного туризма.

Примечания

Ссылки 
 Заокский Район на портале правительства Тульской области